Qammavik bezeichnet:
 Qammavik (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qammavik (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qammavik (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qammavik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland